Le terme de Cour suprême de Grèce peut faire référence :
 à la Cour de cassation ;
 au Conseil d'État ;
 à la Cour des comptes ;
 à la Cour suprême spéciale.